Хотинский — топонимическая фамилия; имеет женскую форму Хотинская.

Известные носители:
 Хотинский, Евгений Семёнович (1877—1959) — советский учёный, химик-органик, педагог, профессор, доктор химических наук, Заслуженный деятель науки Украинской ССР.
 Хотинский, Матвей Степанович (1813—1866) — писатель, популяризатор естественных наук и астрономии.
 Хотинский, Никита Александрович (1930—2005) — российский палеогеограф, палинолог, доктор географических наук.

 Хотинская, Нина Осиповна — переводчик художественой прозы с французского языка.

См. также 
 Хотинский район
 Хотинский уезд
 Хотинское восстание